Алексе́й И́горевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Алексей Игоревич (род. 1983) — российский и казахстанский хоккеист.
 Кузнецов, Алексей Игоревич (род. 1996) — российский футболист.